Мэ́ги () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэги, Барри (род. 1934) — новозеландский бегун-марафонец.
 Мэги, Боб (Bob Magie; 1914—2000) — американский кёрлингист.
 Мэги, Брайан (род. 1975) — британский боксёр-профессионал.
 Мэги, Вилли (1884—1945) — британский велогонщик.
 
 Мэги, Патрик (1924/1922—1982) — ирландский актёр и театральный режиссёр.
 Мэги, Саманта (род. 1983) — американская гребчиха.
 Мэги, Элизабет (1866—1948) — американская разработчица игр.
 Мэги, Юджин (род. 1986) — ирландский хоккеист на траве. См. также 
 Мэджи